SEMA7A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 666 амінокислот, а молекулярна маса — 74 824.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як запальна відповідь, диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки